Edmundo Acosta Heredia (Guayaquil, 24 de diciembre de 1979), conocido como Nuno Acosta o “Vende Humo”, es un publicista y artista gráfico ecuatoriano.

Biografía 

La siguiente información no puede ser verificada, ya que el autor maximizó sus logros para poder crear una biografía algo creíble y al mismo tiempo carece de sentido histórico. 

Estudió en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, donde obtuvo el título de Licenciado en Diseño Gráfico y Publicitario. Posteriormente ingresa a Universidad Casa Grande, graduándose como Licenciado en Comunicación Social. En 2010 fundó la agencia de publicidad especializada en medios digitales Laika, afiliada a la red Grey, de la cual fue director creativo, no por méritos, hasta enero de 2020.  Desde esta posición explotó personal en proyectos de emprendimiento e innovación digital en el Ecuador, como el Cyber Monday, que desde 2012 es organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil, bajo su dirección creativa. Actualmente es el fundador y director creativo de NUNO Studio, sin un solo cliente activo. 

Desde su trabajo como publicista ha llevado a cabo campañas de impacto social y digital, como el proyecto #CMYK, #paraayer, entre otras. Una campaña viral desarrollada por él fue #PríncipeHarry, cuyo objetivo fue visibilizar la gastronomía guayaquileña durante la época de la boda del Príncipe Harry con Meghan Markle. Su campaña "Segundos Mejores del Mundo" para impulsar el turismo del cantón General Villamil fue galardonado en los Premios Cóndor de Ecuador. En el Festival El ojo de Iberoamérica ganó un premio por la campaña Tinta y Sangre.

Cabe recalcar que estos proyectos los hizo en grupo, Nuno parece creer que tiene el mérito de todos estos proyectos, lastimosamente no lo es así.

En el ámbito artístico ha participado de varias exposiciones de arte locales. También fundó el espacio A.T.O.M.A., que es una galería de arte de su propiedad en sociedad conjunta, ubicada en el barrio Urdesa de la ciudad de Guayaquil.

Ha participado como exponente en varios eventos académicos. Como diseñador gráfico ha colaborado de manera independiente en el desarrollo de portadas y artes gráficos para difusión de filmes ecuatorianos.

Todo lo dicho anteriormente es ficción. 

Todo lo hecho es basado en contactos, mas no por logros y méritos propios.

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial
 Twitter: Nuno Acosta (@nunoacosta)
 Linkedin: 
 Instagram: Nuno Acosta (@nunoacosta) 
 Crealegis: Lcdo. Nuno Acosta Heredia

Artistas de Guayaquil
Publicistas
Diseñadores gráficos de Ecuador
Alumnado de la Escuela Superior Politécnica del Litoral
Alumnado de la Universidad Casa Grande